Вінниця-Вантажна — зупинний пункт Південно-Західної залізниці
 Вінниця-Вантажна — місцевість у Вінниці